San Ildefonso puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Religión 
 San Ildefonso de Toledo (siglo VII), santo hispano de la Iglesia católica.
 Capilla de San Ildefonso (siglo XVI) iglesia en Alcalá de Henares.

Toponimia

Costa Rica 
 San Ildefonso de Atapas, antigua reducción indígena ubicada en la vertiente del Pacífico.

El Salvador 
 San Ildefonso, municipio del departamento salvadoreño de San Vicente, nombrado así en honor al español Ildefonso de Toledo (607-667), obispo de la ciudad de Toledo (España).

España 
 Rincón de San Ildefonso, localidad del municipio de Villanueva de la Reina, provincia de Jaén;
 San Ildefonso, lugar de la parroquia de Troáns, municipio de Cuntis, provincia de Pontevedra;
 Real Sitio de San Ildefonso, municipio de la provincia de Segovia;
 San Ildefonso, barrio de la localidad española de Cornellá de Llobregat, Barcelona;
 San Ildefonso, barrio de la ciudad española de Granada;
 San Ildefonso, barrio de la ciudad española de Jaén.

Estados Unidos 
 San Ildefonso Pueblo, condado de Santa Fe en Nuevo México.

Filipinas 
 San Ildefonso, provincia filipina de Bulacan.
 San Ildefonso, provincia filipina de Ilocos Sur.

Guatemala 
 San Ildefonso Ixtahuacán, municipio guatemalteco de Huehuetenango.

México 
 San Ildefonso, pueblo del municipio del mismo nombre, en el estado mexicano de Tlaxcala.
 San Ildefonso, localidad urbana del municipio de Tepeji del Río de Ocampo, estado mexicano de Hidalgo.
 San Ildefonso Amatlán, localidad y municipio del estado mexicano de Oaxaca, distrito de Miahuatlán, dentro de la región sierra sur.
 San Ildefonso Sola, localidad y municipio del estado mexicano de Oaxaca, municipios que conforman al estado mexicano de Oaxaca, en el distrito de Sola de Vega, dentro de la región sierra sur.
 San Ildefonso Villa Alta, localidad y municipio del estado de Oaxaca, en el distrito de villa alta, dentro de la región sierra norte.

Portugal 
 Santo Ildefonso, freguesia portuguesa de Oporto.

Arte  
 Varios cuadros de la producción artística de 'El Greco':
 San Ildefonso (1597), capilla mayor del Hospital de la Caridad de Illescas.
 San Ildefonso (1609), Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

Museos 
 Antiguo Colegio de San Ildefonso, museo en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Miscelánea 
 San Ildefonso, tribu amerindia de cultura y de lengua tewa.
 San Ildefonso, navío de línea de la Armada Española a finales del siglo XVIII.
 Vida de San Ildefonso, poema castellano de principios del siglo XIV perteneciente al Mester de Clerecía español.